Charmes – francuska gmina w regionie Owernia
 Charmes – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charmes – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Charmes – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Charmes – francuska gmina w regionie Pikardia